Vergütung, Vergüten als Vorgang, bezeichnet:
 die für eine Dienstleistung in Geld entrichtete oder zu entrichtende Gegenleistung
 für ärztliche Leistungen das Honorar 
 eine Stoffeigenschaftsänderung von Metallen, siehe Vergüten (Metallbearbeitung)
 eine Beschichtung mit dünnen Schichten in der Optik, siehe Antireflexbeschichtung

Siehe auch: